Il doppio del torneo di tennis Odlum Brown Vancouver Open 2004, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Bethanie Mattek e Abigail Spears che hanno battuto in finale Els Callens e Anna-Lena Grönefeld 6–3, 6–3.

Teste di serie 

 Rita Grande /  Samantha Reeves (primo turno)
 Jennifer Hopkins /  Milagros Sequera (quarti di finale)

 Bethanie Mattek /  Abigail Spears (campionesse)
 Adriana Serra Zanetti /  Antonella Serra Zanetti (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Odlum Brown Vancouver Open 2004